Кружок Петёфи () был создан в 1954 году при участии сотрудников Венгерского национального музея. Его создание признают заслугой поэта Иштвана Лакатоша, изначально кружок назван именем венгерского просветителя Дьёрдя Бешшеньеи, политическая проблематика появилась в его работе с приходом Габора Танцоша, Б. Надя, А. Б. Хегедюша.

Впервые заседал 25 марта 1955 уже под эгидой Демократического союза молодежи (венгерский комсомол) в дискуссионном клубе им. Кошута.

Дебаты в кружке Петёфи пользовались большой популярностью, дискуссию о прессе 27 июня 1956 слушали через репродукторы около 7000 человек. 30 июня пленум ЦК Коммунистической партии Венгрии официально запретил работу кружка, протестовавших партийцев исключил из партии. Члены кружка активно участвовали в подготовке событий октября 1956 года — в частности, путём выдвижения требований реформ.

Ссылки 
 Tánczos Gáborról
 Ötven éve buktatta meg Petőfi Kör ülése Rákosit — Múlt-kor.hu, 28 июня 2006
 Az október 22-ei javaslatok — Magyar Elektronikus Könyvtár
 «A marxista szellem napvilága ragyog fel hétről-hétre» — Hvg.hu, 24 июня 2011
 Mementó 56: betiltják a demokratikus törekvések melegágyát — Hvg.hu, 29 июня 2011

Венгерская Народная Республика (1949—1989)
Просветительские общества